Ministerie van Binnenlandse Zaken (Polen)
 Luchthaven Massawa